L'Obert d'Estoril 2021, oficialment conegut com a Millennium Estoril Open 2021, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La sisena edició del torneig es va celebrar entre el 24 d'abril i el 2 de maig del 2021 al Clube de Ténis do Estoril de Cascais, prop d'Estoril, Portugal.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2021
ATP Tour 2021